Ламское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ламское сельское поселение — входит в Становлянский район Липецкой области
 Ламское сельское поселение — входит в Сосновский район Тамбовской области